Вундер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вундер, Ингольф (род. 1985) — австрийский пианист.
 Вундер, Клаус (род. 1950) — немецкий футболист, нападающий.
 Вундер, Эдуард (1800—1869) — немецкий педагог XIX века.